Ping Ping (musical) (1984), een Nederlandse musical uit de pen van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink
 Ping Ping (zanger), artiestennaam van Eddy Helder, een Surinaams zanger in de jaren 1950 en 1960
 PingPing, een elektronische dienst voor microbetalingen in België